Sopp ist der Familienname folgender Personen:
 Karina Sopp (* 1982), eine Professorin für Betriebswirtschaftslehre, seit März 2019 an der TU Bergakademie Freiberg
 Monty Sopp (* 1963), US-amerikanischer Wrestler
 Udo Sopp (* 1934), evangelischer Pfarrer und Kirchenrat der evangelischen Kirche Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Soppe